Adèle de Normandie désigne plusieurs princesses dans la maison ducale de Normandie :
 Adèle (ou Gerloc) (?-962), fille de Rollon et de Poppa de Bayeux, mariée à Guillaume III Tête d'Etoupe, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers ;
 Adèle (v.1067-1137), fille de Guillaume le Conquérant et de Mathilde de Flandre, mariée à Étienne Henri, comte de Blois.

Rollonides
Homonymie dynastique